El término lanceta puede hacer referencia a: 

 Polygonum aviculare, lanceta, nombre de la centinodia, Polygonum aviculare, una especie fanerógama;
 Lanceta (instrumento), un instrumento médico usado en cirugía;
 Lanceta (arquitectura) una lanceta es una ojiva de estilo gótico muy alargada;
 Lanceta (avicultura), las plumas delante de las colas de los gallos.